Jméno a příjmení Jiří Straka má více nositelů:

 Jiří Straka (houslista) (1923–1950) – český houslista
 Jiří Straka (geolog) (1942–2006) – český geolog
 Jiří Straka (malíř) (* 1967) – český malíř
 Jiří Straka  (* 1969) – český sériový vrah („spartakiádní vrah“)